A 22ª Edição da Taça Brasil foi disputada por 16 equipes em novembro de 1986.

O quadrangular final foi realizado no Ginásio do Ibirapuera, na cidade de São Paulo e o campeão foi o . Dirigido pelo técnico Edvar Simões o clube conquista o tetracampeonato nacional de basquete.

Participantes

Tabela

Primeira fase

Grupo A 
Mairinque, 7 a 9 de novembro

Grupo B 
Belo Horizonte, 7 a 9 de novembro

Grupo C 
Rio de Janeiro, 7 a 9 de novembro

Grupo D 
Goiânia, 7 a 9 de novembro

Semifinal

Grupo E 
Mogi das Cruzes, 21 a 23 de novembro

Grupo F 
Guaratinguetá, 21 a 23 de novembro

Quadrangular final 
São Paulo, 28 a 30 de novembro

Ver também 
 Novo Basquete Brasil
 FIBA Liga das Américas

Ligações externas 
Site Oficial da LNB
Fantasy Basketeria (Game do NBB)

1986
Basquetebol de 1986 no Brasil